Edouard Sediey  né en 1883 et mort en 1951 est un sculpteur français. On lui doit de nombreuses œuvres sculptées à Reims et ailleurs dans la Marne.

Bibliographie 
Edouard Sediey est né en 1883 à Paris.
Il fut l’élève de Léon Messager et Léo Laporte-Blairsy.
Il est élu membre de l’Académie nationale de Reims en 1945.
Il est décédé en 1951.

Œuvres 
 Le monument aux morts de Sillery,
 Buste de bronze à l'effigie de Georges Jantzy,
 Tête de Saint-Remi au musée des beaux-arts de Reims,
 Fronton de la bibliothèque Carnégie de Reims, orné d’arbustes gravés qui symbolisent la floraison de l’esprit,
 Les fonts baptismaux de l’église Saint-Nicaise du Chemin vert,
 Fronton de la chapelle de la Nécropole nationale de Sillery.
 Maître-autel de Église paroissiale Saint-Laurent à Dontrien,
 Relief sculpté : Christ en croix ; Vierge ; sainte Madeleine de l’église Notre Dame de Vieux-lès-Asfeld,
 Sculptures extérieures de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Mont-Notre-Dame.

Galerie

Bibliographie 
 Quand la géométrie se fait fleur : la flore sculptée d'Edouard Sédiey / Isabelle Chastang, 2006,
 Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages, 1929, page 210.

Notes et références 

Sculpteur français du XXe siècle
Naissance à Paris